het arbeidsloon van een predikant, als vervanging van betaling in natura
De Izeren Ko, een molen in Allingawier